Het bokstoernooi in de klasse lichtgewicht voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van zaterdag 6 tot en met dinsdag 16 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Vasyl Lomatsjenko uit Oekraïne; hij kwam tijdens deze Spelen niet in actie en kon derhalve zijn titel niet verdedigen. De boksers vechten in een knock-outsysteem, beginnend met de ronde van 32 en eindigend met de finale. Het bokstoernooi kent geen herkansingen voor de bronzen medailles: de verliezers van de halve finales winnen beiden het brons. De gevechten zelf bestaan uit drie rondes van drie minuten. Een bokser krijgt punten voor elke geslaagde stoot tegen het bovenlichaam of het hoofd van zijn opponent. De bokser met de meeste punten aan het einde van de derde ronde wint, tenzij tussentijds een van de sporters langer dan tien seconden op de grond ligt: hij is dan direct de verliezer. Nederland wordt in deze klasse vertegenwoordigd door Enrico Lacruz.

Robson Conceiçao bezorgde gastland Brazilië voor het eerst in de historie olympisch goud in het boksen. In de klasse tot 60 kilogram was de 27-jarige Braziliaan op punten sterker dan Sofiane Oumiha uit Frankrijk: 3-0. Met 9.000 enthousiaste Brazilianen achter zich riep de jury de Braziliaan, de winnaar van zilver en brons op de WK's van 2013 en 2015, unaniem uit tot winnaar.

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=20

| RD1-team03=  Lindolfo Delgado
| RD1-score03= 0
| RD1-team04= {{nowrap| Carmine Tommasone}}
| RD1-score04= 3
| RD1-team05=  Luis Angel Cabrera
| RD1-score05= 1
| RD1-team06=  Daisuke Narimatsu
| RD1-score06= 2
| RD1-team07=  Berik Abdrakhmanov
| RD1-score07= 0
| RD1-team08=  Carlos Balderas
| RD1-score08= 3
| RD1-team09=  Hurshid Tojibajev
| RD1-score09= 3
| RD1-team10=  Hakan Erşeker
| RD1-score10= 0
| RD1-team11=  Charly Suarez
| RD1-score11= 1
| RD1-team12=  Joseph Cordina
| RD1-score12= 2
| RD1-team13=  Anvar Joenoesov
| RD1-score13= 3
| RD1-team14=  Shan Jun
| RD1-score14= 0

| RD2-team01=  Lázaro Álvarez
| RD2-score01= 3
| RD2-team02= 
| RD2-score02= 0
| RD2-team03=  Daisuke Narimatsu 
| RD2-score03= 0
| RD2-team04=  Carlos Balderas
| RD2-score04= 3
| RD2-team05=  Hurshid Tojibajev
| RD2-score05= 2
| RD2-team06=  Joseph Cordina
| RD2-score06= 0
| RD2-team07=  Anvar Joenoesov
| RD2-score07=
| RD2-team08= {{nowrap| Robson Conceição}}
| RD2-score08= 

| RD3-team01=  Lázaro Álvarez
| RD3-score01= 3
| RD3-team02=  Carlos Balderas
| RD3-score02= 0
| RD3-team03=  Hurshid Tojibajev
| RD3-score03= 0
| RD3-team04=

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=20

| RD1-team03=  Enrico Lacruz
| RD1-score03= 2
| RD1-team04=  Lai Chun-en
| RD1-score04= 1
| RD1-team05=  Thadius Katua
| RD1-score05= 0
| RD1-team06= 

Mannen 60